Чемпионат мира по кроссу на снегоходах () — гоночная серия, ежегодно проводимая Международной мотоциклетной федерацией (FIM) с 2004 года. Пришёл на смену Кубку мира по кроссу на снегоходах, проводившемуся в 2002 и 2003 годах. Победителем обоих Кубков стал финский пилот Янне Тапио.

С 2004 по 2009 года чемпионат проходил в несколько этапов (от 3 до 4), причем каждый этам мог включать как одну, так и две гонки. Самым протяженным по количеству гонок стал чемпионат мира 2007 года (4 этапа, 8 гонок). С 2010 года чемпионат состоит из двух гонок в рамках одного этапа (кроме 2016 года, включавшего два этапа). В 2020 году чемпионат не проводился из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Этапы Чемпионата мира в разные годы принимали Швеция (2004-2005, 2007-2010, 2014-2015, 2017, 2019), Финляндия (2004-2006, 2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021), Норвегия (2004-2009, 2016), Швейцария (2006-2007), Италия (2009) и Россия (2012).

Участие России 
В 2012 году Чемпионат мира по кроссу на снегоходах прошёл в России, в Ивановской области в д. Шалдово на трассе Центра технических видов спорта «Семигорье». Трасса в Семигорье известна как локация российского этапа Чемпионата мира по мотокроссу.

Помимо того, в чемпионатах мира по кроссу на снегоходах принимали участие российские гонщики Дмитрий Скляров, Павел Захаров, Владимир Ушаков, Максим Шевченко, Дмитрий Цуков. Лучшее место российского пилота в чемпионате — 12-е место Дмитрия Склярова в 2012 году.

Кубок мира по кроссу на снегоходах среди женщин 
С 2014 года под эгидой FIM проходит Кубок мира по кроссу на снегоходах среди женщин () — кроме 2020 года, пропущенного из-за ограничений, связанных с COVID-19. Все розыгрыши Кубка состояли из одного или двух этапов, включающих 1 или 2 гонки. Этапы Кубков проходили в Швеции (2014-2015, 2017, 2019), Финляндии (2016, 2018, 2021) и Норвегии (2016).

Система начисления очков 

Система начисления очков в Чемпионате мира неизменна с самого первого сезона Кубка мира в 2002 году и одинакова как в общем, так и в женском чемпионатах. Очки начисляются первым 20 пилотам независимо от того, финишировали они в гонке или нет.

Победители и призёры Кубка и Чемпионата мира по кроссу на снегоходах

Победители и призёры Кубка мира по гонкам на снегоходах среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Кубок мира по кроссу на снегоходах на сайте FIM
 Чемпионат мира по кроссу на снегоходах на сайте FIM
 Кубок мира по кроссу на снегоходах среди женщин на сайте FIM

Кросс на снегоходах